XAL steht für:
 Flughafen Álamos (IATA-Code), Flughafen von Álamos, Sonora, Mexiko

xal steht für:
 Oiratische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung